Itaqui, município sul-rio-grandense
 Itaqui (São Luís), bairro no Maranhão
 Porto do Itaqui, em São Luís, Maranhão

Desambiguações de topônimos